Placodontiformes es un clado de reptiles marinos pertenecientes al grupo Sauropterygia, que abarca a los placodontes y al no placodonte Palatodonta. Este grupo fue denominado en 2013 con la descripción científica de Palatodonta. Placodontiformes es el clado más basal de Sauropterygia y es el taxón hermano de Eosauropterygia, el cual incluye a todos los demás sauropterigios.

Filogenia 
A continuación un cladograma basado en el análisis de Neenan et al. (2013), mostrando la posición de Placodontiformes dentro de Sauropterygia:

Referencias 

Sauropterygia
Fósiles del Triásico